Vuurtoren van Oostende (1949), de enige nog actieve vuurtoren in Oostende, gebouwd in 1949.
Vuurtoren van Oostende (1771), een in 1771 gebouwde vuurtoren die omstreeks 1940 gesloopt is.
Vuurtoren van Oostende (1858), een in 1858 gebouwde vuurtoren.